Patriomanidae — вимерла родина панголінів з надродини Manoidea, яка включає два вимерлі роди Patriomanis (Північна Америка) і Cryptomanis (Монголія).

Філогенез 
Філогенетичне положення родини Patriomanidae у надродині Manoidea:

Примітки 

Родини ссавців
Панголіноподібні